Frostburg (Maryland), città statunitense nello stato del Maryland,  contea di Allegany
Frostburg (distretto storico), antico distretto della città di Frostburg nel Maryland
FROSTBURG, Connection Machine della NASA